Fragili – album di Marina Barone del 1997
 Fragili – singolo dei Club Dogo del 2014